Die Liste der Staatsoberhäupter nach Jahren ist eine Übersichtsliste, die Staatsoberhäupter, Monarchen, Regierungschefs und andere politische Führer souveräner Staaten nach Jahren auflistet.

Aufgrund von Datierungsschwierigkeiten werden Herrscher bis ins 4. Jahrhundert vor Christus nach Jahrhunderten zusammengefasst, jahresgenaue Listen beginnen im Jahr 299 v. Chr.

!Liste